Il singolare del torneo di tennis Belgrado Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nenad Zimonjić che ha battuto in finale Marco Chiudinelli 2-6, 7-62, 6-4.

Teste di serie 

 Gilles Elseneer (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Kristof Vliegen (quarti di finale)

 Boris Pašanski (secondo turno)
 Daniele Bracciali (primo turno)
 Amir Hadad (primo turno)
 Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2004